O Idrettslaget Tjalg, ou simplesmente IL Tjalg, é um clube esportivo da Noruega fundado em 1946. Sua sede fica localizada em Brønnøysund.

Tem seções de futebol, esqui, ginástica e atletismo.

Ligações externas 
 Página oficial do IL Tjalg

Clubes de futebol fundados em 1946
Clubes de futebol da Noruega